Ertsberg (berg), berg in Papoea (Indonesië)
 Ertsberg (uitgeverij), Vlaamse uitgeverij